Перша ліга Сербії та Чорногорії 2003—2004 років — 2-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Сербії та Чорногорії. Титул здобула Црвена Звезда.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Будучност (Банатський Двор) взяв участь у Кубку УЄФА 2004—2005 як фіналіст Кубка Сербії та Чорногорії з футболу 2003—2004.
2. Після закінчення змагання клуб Сартід змінив назву на Смедерево.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Сербії та Чорногорії на soccerway 
 Чемпіонат Сербії та Чорногорії на rsssf 

2003—2004
Сербія
Сербія
Чорногорія
Чорногорія